2. Division 2015-16 (eller KanalSport Divisionen 2015-16 af sponsorårsager) er den tredjebedste fodboldliga i Danmarksturneringen i fodbold.

Nye hold denne sæson er AB og Brønshøj, der rykkede ned fra 1. divison, samt AB Tårnby, Dalum og Aarhus Fremad, der alle er rykket op fra Danmarksserien.

Pga. FC Vestsjællands konkurs vil der kun være to nedrykkere, i stedet for 3, fra nedrykningsspillet.

Den 13. februar 2016 slog Fodboldens Disciplinærinstans fast, at Middelfart har overtrådt DBU's amatørbestemmelser. Klubben idømmes en bøde på 200.000 kr., fratrækkes 12 point i denne sæson og 12 point i næste sæson.

Den 28. maj sikrede AB sig oprykning til 1. division, da de vandt ude mod Aarhus Fremad samtidig med at Frem tabte hjemme til Brabrand.

Med en sejr over Hvidovre d. 11. juni sikrede Fremad Amager sig oprykning til 1. division

Men en 3-2 sejr over Thisted d. 18. juni sikrede Nykøbing FC sig den sidste oprykningsplads til 1. division i sidste spillerunde

Struktur 
Denne sæson vil være den første med den nye struktur for 2. divison. De seneste år har 2. division bestået af to grupper, henholdsvis Øst og Vest, hver med 16 hold, men i de kommende sæsoner, vil 2. division blive delt op i 3 puljer med 8 hold i hver pulje.

De fire bedste i hver pulje går videre til oprykningsspil i foråret, hvor de spiller om tre oprykningspladser, mens de fire dårligste i hver pulje spille nedrykningsspil i foråret, hvor de nederste 3 rykker ned i Danmarksserien. I op- og nedrykningsspillet tager holdene de point de fik mod de tre hold fra deres pulje i efteråret, der følger med dem, mens de mod de øvrige otte hold spiller henholdsvis hjemme og ude.

Pulje 1

Deltagere

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Pulje 2

Deltagere

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Pulje 3

Deltagere

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Oprykningsspil

Stilling

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

Sidst opdateret: 18. juni 2016

Resultater 
Hvert hold møder holdene, der ikke var fra deres egne pulje, 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Nedrykningsspil

Stilling

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

Sidst opdateret: 18. juni 2016

Resultater 
Hvert hold møder holdene, der ikke var fra deres egne pulje, 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Referencer 

Fodboldsæson 2015-16
Sæsoner i 2. division (fodbold)